Film
 Escort (film), een Nederlandse film
 The Escort (film), een Amerikaanse film
Auto's en motoren
 Ford Escort, een auto van Ford uit de compacte middenklasse
 Escorts, fabriek voor het motorfietsmerk Rajdoot in India
Muziek
 The Escorts (Liverpool), een Britse band uit Liverpool met merseybeat, van 1962-1966
 The Escorts (Barbados), een band uit Barbados uit de jaren 1970
 The Escorts (Iowa), een Amerikaanse band uit Iowa uit de jaren 1950 en 1960
 The Escorts (Brooklyn), een Amerikaanse band uit Brooklyn uit de jaren 1960
 Escorts (Brooklyn), een Amerikaanse band uit Brooklyn uit de jaren 2000
Overig
 een vorm van prostitutie waarbij niet per se sprake is van seks, zie onder meer escortservice
 Escort (magazine), een Brits blad
 Escort (aardappel), een aardappelras